Glenburnie (Australië), een dorp in Zuid-Australië
 Glenburnie (Canada), een dorp op Newfoundland